Копа () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Барлыбека Сырттанова. Код КАТО — 193267200.

Население 
В 1999 году население села составляло 765 человек (369 мужчин и 396 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 579 человек (278 мужчин и 301 женщина).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аксуского района